«What Were We Thinking Of» () — песня, записанная американской певицей Барброй Стрейзанд для её двадцать пятого студийного альбома Till I Loved You. Она была выпущена как третий и последний сингл с альбома в феврале 1989 года. Песня была написана Антониной Армато и Скоттом Калтером, продюсером выступил Денни Дайенте. В качестве бэк-вокалиста — Дон Джонсон, с которым певица также записала предыдущий сингл «All I Ask of You».

На физических носителях «What Were We Thinking Of» распространялась с бисайдом «Why Let It Go?», которая также вошла на альбом. Критики высоко оценили песню, назвав её одной из лучших с альбома.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1988 года
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы Columbia Records